Большое Ильинское — название населённых пунктов в России:

 Большое Ильинское — деревня в Каширском районе Московской области.
 Большое Ильинское — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Большое Ильинское — деревня в Угличском районе Ярославской области.